

Прізвище 

 Нобелі — родина шведських винахідників і підприємців, які працювали в Швеції і Росії.
 Нобель Альфред Бернард (1833—1896) — шведський хімік, винахідник, підприємець і філантроп.
 Нобель Людвіг Емануїлович (1831—1888) — шведський та російський інженер, винахідник, підприємець та меценат.
 Роберт Нобель (1829—1896) — шведський і російський хімік і підприємець.
 Нобель Емануїл Людвігович (1859—1932) — російський інженер і підприємець.

Топонім 

 Нобель — село, Рівненська область, Вараський район
 Нобель — заплавне озеро в Вараському районі Рівненської області.